De Russische stad Lomonosov
 De Russische dichter en geleerde Michail Lomonosov (1711-1765)
 De Lomonosov-universiteit , of Staatsuniversiteit van Moskou
 De wetenschapsprijs van de Russische Academie van Wetenschappen de Gouden Lomonosov-medaille